Delta Force (eenheid), een Amerikaanse elite militaire eenheid.
 Delta Force (computerspel), een first-person shooter, lichtelijk gebaseerd op de bovenstaande eenheid.
 The Delta Force, een Amerikaanse film, gebaseerd op de bovenstaande eenheid.